Россыпное — название нескольких населённых пунктов:
 Россыпное — хутор в Вейделевском районе Белгородской области.
 Россыпное — село в Калачеевском районе Воронежской области.